Ngombe ist:
 Ngombe (Bantusprache), Sprache der Ngombe
 Ngombe (Ubangi-Sprache), Sprache in der Zentralafrikanischen Republik
 Ngombe (Volk), Ethnie in der Demokratischen Republik Kongo

und der Name von:
 Ernest Ngboko Ngombe, katholischer Erzbischof von Mbandaka-Bikoro